Komani (jezero), jezero u Albaniji
 Komani (Crnogorci), crnogorsko pleme iz Katunske nahije.
 Komani Indijanci, (Comani), indijansko pleme iz Brazilske države Amazonas